Ташир — топоним.

 Ташир — город в Армении.
 Ташир — улус (село) в Селенгинском районе Бурятии (Россия).
 Ташир — устаревшее название историко-географического региона Армении Лори.

Организация
 «Ташир» — группа компаний.

См. также 
 Ташир-Дзорагетское царство